Солтис — в середніх віках голова села або селища у Середній та Східній Європі. 
 Солтис (прізвище)